NGC 4236-1
NGC 4236-2